Andrew Smith kan syfta på bland andra:

* Andrew Smith (1797–1872), skotsk zoolog
 Andrew Smith (född 1954), brittisk paleontolog
 Andrew Smith (född 1978), australisk landhockeyspelare 
 Andrew T.  Smith (född 1946), amerikansk zoolog